Herrera kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Herrera (ort i Argentina), Entre Ríos,

Panama 

 Herrera (provins), provins,

Spanien 

 Herrera (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Herrera de Pisuerga (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Herrera de los Navarros (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Herrera (bergstopp), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Herrera (kommun i Spanien, Kastilien-La Mancha), Provincia de Albacete, 
 Herrera (kommun i Spanien, Andalusien), Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Panamaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar